

Хімзавод — селище, Великоустюзький район, Вологодська область
 Хімзавод — селище, Кадийський район, Вологодська область